A Liga Feminina de Basquetebol (LFB) de 2005/2006 foi a 8ª edição, competição organizada pela Federação Portuguesa de Basquetebol,  É disputada por 12 equipas, em duas fases. O Clube Amigos do Basquete conquistou o seu 5º Título.

Primeira Fase

Clasificação Liga Feminina Fase Regular 

Santarém Basket Clube tem 1 falta de comparência (não são atribuidos pontos a falta de comparência)

Calendário Fase Regular

Segunda Fase

Play-offs

Calendário Play-offs

Quartos de Final

Meias finais

Final

Referências

http://www.fpb.pt/fpb2014/start_fpb_2014

http://www.fpb.pt/fpb2014/!site.go?s=1&show=com&id=798&layout=classificacao

http://www.fpb.pt/fpb2014/!site.go?s=1&show=com&id=798&layout=resultados

 
<noinclude>